Джей-лига 1996 — 4-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Нарадзаки, Сэйго
Сома, Наоки
Ихара, Масами
Бухвальд, Гвидо
Жоржиньо
Маэдзоно, Масакиё
Ямагути, Мотохиро
Нанами, Хироси
Миура, Кадзуёси
Стойкович, Драган
Окано, Масаюки

Ссылки
RSSSF 

Япония
1996
Спорт в Японии в 1996 году